Woodtli ist ein Schweizer Name. Gemäss dem Familiennamenbuch der Schweiz war der Name im 18. Jahrhundert in Rothrist, Oftringen, Strengelbach und Vordemwald heimisch.

Im 18. und 19. Jahrhundert verliessen zahlreiche Woodtlis ihre Heimat. So liessen sich Woodtlis im Zürcher Oberland nieder, andere wanderten aus nach Übersee. 1855 wanderten beispielsweise über 300 verarmte Einwohner von Rothrist (10 Prozent der Gesamtbevölkerung) nach New Orleans in den Vereinigten Staaten aus, darunter gab es auch Woodtlis.

Der Name wird fast ausschliesslich mit zwei o und dt geschrieben. Als Abweichung gibt es noch solche, die den Namen statt mit i mit y schreiben. Ursprünglich wurde der Name allerdings ohne o geschrieben.

Der heutige Familienname war ursprünglich ein Übername für Menschen mit sehr guten Charaktereigenschaften.

Der Ursprung ist auf das althochdeutsche Wort wätlich, wädlech, wadlich oder wätlihe zurückzuführen. Gemäss Schweizerischem Idiotikon (Schweizerdeutsches Wörterbuch, Band XVI, Seiten 2203 und 2204) bedeutet dies artig, gefällig, angenehm im Umgang, ordentlich, aber auch geschickt, begabt, tüchtig, sorgfältig und zudem stattlich, ansehnlich, rechtschaffen, angesehen.

Entwicklung der Schreibweise des Namens 
 14. Jh. Wettlicho, Wetliche
 15. Jh. Wätlich, Watlich, Wetlich
 16. Jh. Wattli, Wathlin, Wättli, Wättlich
 17. Jh. Wädlin, Wetle
 18. Jh. Wadtli, Wotle, Woodtli
 Im 18. Jahrhundert setzte sich die o-Form durch.

Namensträger 

 Daniel Woodtli (* 1974), Schweizer Jazzmusiker
 Jürg Woodtli (1947–2007), Schweizer Unternehmer
 Klaus Woodtli (* 1940), Schweizer Unternehmer
 Philippe Woodtli (* 1964), Schweizer Pfarrer, Geschäftsleiter des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds
 Susanna Woodtli (1920–2019), Schweizer Germanistin, Historikerin und Feministin
 Thomas Woodtli (* 1956), Schweizer Künstler

Familienname